Артю́с () — французская фамилия.

Известные носители:
 Артюс, Анри (1870—1962) — французский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Артюс, Морис (1862—1945) — французский врач, иммунолог и физиолог.

 Артюс-Бертран, Ян (род. 1946) — французский фотограф, фотожурналист.